Le jeudi  est le 225 jour de l'année 1885.

Naissances 
 Olivier Bournac (mort le ),

Décès 
 Gustave Samanos (né le ), officier de marine français

Autres événements 
 Publication de L'Épingle de Guy de Maupassant dans le quotidien Gil Blas

Voir aussi 
 13 août et août 1885